Ramberto Malatesta (?-1330), figlio di Gianciotto Malatesta
 Ramberto Malatesta (1302-1367), figlio di Uberto Malatesta
 Ramberto Malatesta (?-1430), figlio di Giovanni Malatesta
 Ramberto Malatesta (XV secolo), figlio di Galeotto Malatesta